Старбак има више значења:
 Старбак (Вашингтон)
 Старбак (Минесота)